Il doppio del torneo di tennis Barcelona WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Tom Okker che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)

 Hans Kary /  Fred McNair (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona WCT 1975